Lare – spirito protettore della mitologia romana
Lare – woreda dell'Etiopia
Larè – comune del Burkina Faso
Lare – nome bretone del comune francese di Larré